Jim Courier ha battuto in finale Stefan Edberg 6-2 6-1 2-6 7-5.

Teste di serie

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Note

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 1993
ATP Tour 1993